ОФК — аббревиатура :

 ОФК — Конфедерация футбола Океании;
 ОФК — Орган федерального казначейства;
 ОФК — ОФК (футбольный клуб, Белград);
 ОФК — сленг. «конечно» (от ).
 ОФК — сленг. «только в научных целях» или «только для знаний» (от ).
 ОФК - осколочно-фугасная-кумулятивная (боевая часть).